

W Polsce 
 Łopuszno – miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Łopuszno
 Łopuszno – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim
 Łopuszno – dawna gromada w powiecie kieleckim w województwie kieleckim

Na Ukrainie 
 Łopuszno – wieś  w rejonie krzemienieckim obwodu tarnopolskiego, 
 Łopuszno – wieś w rejonie łanowieckim obwodu tarnopolskiego

Zobacz też 
 Dekanat łopuszański
 Łopuszna